Isla Adams hace referencia a varios artículos:

 Isla Adams (Antártida)
 Isla Adams (Nueva Zelanda)
 Isla Adams (Massachusetts), Estados Unidos
 Isla Adams (Nunavut), Canadá
 Isla Adams (Canadá)
 '''Islote Adams, Nueva Guinea